Hezhou bezeichnet:

 Hezhou (贺州市), Stadt im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Hezhou (Qidong) (河洲镇), Großgemeinde im Kreis Qidong in der chinesischen Provinz Hunan
 Hezhou (Fengcheng) (河洲街道), Straßenviertel der Stadt Fengcheng in der chinesischen Provinz Jiangxi